Kompetenz (von lateinisch competentia „Eignung“) steht für Fähigkeiten:

 Kompetenz (Psychologie), Fähigkeiten und Fertigkeiten allgemein
 Kompetenz (Pädagogik), Fähigkeiten und Fertigkeiten zu Problemlösungen
 Kompetenz (Linguistik), Sprachwissen, im Unterschied zum Sprachkönnen
 Kompetenz (Organisation), Berechtigungen und Pflichten einer bestimmten Stelle oder Person
 Kompetenz (Bakterien), Fähigkeit von Zellen, außerhalb der Zelle vorliegende DNA aufzunehmen
 Fachkompetenz, als Kurzform

Kompetenz steht für eine verliehene Berechtigung:
 Kompetenz von Behörden, Gerichten oder anderen Organisationen, siehe Zuständigkeit

Siehe auch:
 Kompetenz-Kompetenz (Staatsrecht)
 Handlungskompetenz (Pädagogik)
 Humankompetenz (Pädagogik)
 Genderkompetenz (berufliche Schlüsselqualifikation)
 Methodenkompetenz (Schlüsselqualifikation)